Ricote är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Ricote ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ricote är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt. Terrängen runt Ricote sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Ricote. Runt Ricote är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Molina de Segura,  km sydost om Ricote. Omgivningarna runt Ricote är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i regionen Murcia